Qarah Bāgh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Qarah Bāgh (distriktshuvudort), Herat, 
 Qarah Bāgh (distrikt i Ghazni), 
 Qarah Bāgh (distrikt i Kabul), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar